Das Herrendoppel der French Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Bob Hewitt und Frew McMillan.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 French Open 1973 (englisch) auf der ATP-Homepage
 

Herrendoppel
1973